Вела́скес () — распространённая испанская фамилия.
 Веласкес, Деметрио — аргентинский биатлонист, член сборной Аргентины на Олимпийских играх 1980 года.
 Веласкес, Джеки (род. 1979) — американская певица и актриса.
 Веласкес, Диего (1599—1660) — испанский художник, один из крупнейших живописцев XVII века.
 Веласкес, Диего (род. 1976) — аргентинский актёр театра, кино и телевидения, сценарист, режиссёр и хореограф.
 Веласкес, Кейн (род. 1982) — американский боец MMA мексиканского происхождения, чемпион UFC в тяжёлом весе.
 Веласкес, Консуэло (1916—2005) — мексиканская пианистка, композитор и поэт-песенник, автор песни «Бесаме мучо».
 Веласкес, Лиззи (род. 1989) — американский блогер и писательница, оратор-мотиватор, «самая уродливая женщина в мире».
 Веласкес, Максимильяно (род. 1980) — аргентинский футболист.
 Веласкес, Мануэль (1943—2016) — испанский футболист.
 Веласкес, Надин (род. 1978) — американская актриса.
 Веласкес, Пабло (род. 1987) — парагвайский футболист.
 Веласкес, Патрисия (род. 1971) — венесуэльская киноактриса и модель.
 Веласкес, Пилар (род. 1946) — испанская киноактриса.
 Веласкес, Рамон Хосе (1916—2014) — венесуэльский государственный деятель, и. о. президента Венесуэлы (1993—1994).
 Веласкес, Рубен Дарио (род. 1975) — колумбийский футболист.
 Веласкес, Уильмер (род. 1972) — гондурасский футболист.
 Веласкес, Хильберто Ариэль (род. 1983) — парагвайский футболист.
 Веласкес, Хосе (род. 1989) — гондурасский футболист.
 
 Веласкес, Хулиан (род. 1990) — аргентинский футболист.
 Веласкес, Хулио (род. 1981) — испанский футбольный тренер.
 Веласкес, Эмилиано (род. 1994) — уругвайский футболист.
 Веласкес, Эндрю (род. 1994) — американский бейсболист.
 Веласкес Кескен, Хавьер (род. 1959) — премьер-министр Перу c 12 июля 2009 по 14 сентября 2010.
 Веласкес Охеда, Хуан Хосе (род. 1971) — перуанский футболист, участник Кубка Америки 1999.
 Веласкес Санчес, Фидель (1900—1997) — мексиканский политик.
 Веласкес де Куэльяр, Диего (1465—1524) — испанский конкистадор.

Топоним 
 Веласкес — город на востоке Уругвая, в западной части департамента Роча.

Ссылки